Der 32. Afrika-Cup (, ) wurde vom 21. Juni bis zum 19. Juli 2019 in Ägypten ausgetragen. Erstmals nahmen bei der Fußball-Afrikameisterschaft 24 statt wie seit 1996 üblich 16 Nationalmannschaften des Kontinents an der Endrunde teil. Es wurde zunächst in einer Gruppenphase in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften und danach im K.-o.-System gespielt.

Sieger wurde zum zweiten Mal nach 1990 Algerien, das mit 1:0 das Finale im Cairo International Stadium gegen den Senegal gewann. Im Spiel um Platz 3 setzte sich Nigeria mit 1:0 gegen Tunesien durch. Sowohl Titelverteidiger Kamerun als auch Gastgeber Ägypten waren im Achtelfinale ausgeschieden.

Ausrichter 
Der Gastgeber sollte nach 1972 zum zweiten Mal Kamerun sein. Am 30. November 2018 wurde dem Land durch die Confédération Africaine de Football (CAF) die Ausrichtung des Turniers aufgrund von Verzögerungen bei Infrastrukturvorhaben an den geplanten Spielorten entzogen. Als Ersatz hatten Südafrika, wo durch die Weltmeisterschaft 2010 moderne Stadien zu Verfügung stehen, und Ägypten ihr Interesse bekundet. Bei einem Treffen in Dakar am 8. Januar 2019 vergab die CAF die Austragungsrechte mit 16:1-Stimmen an Ägypten. Das Land war damit zum fünften Mal Gastgeber des Afrika-Cups.

Teilnehmer

Qualifikation 

Zur Qualifikation, die anders als 2017 wieder in zwei Runden ausgetragen wurde, meldeten sich 51 Mannschaften an. Aufgrund ihres Rückzugs bei der Qualifikation 2017 schloss die CAF die Mannschaft aus dem Tschad von der Teilnahme aus. Eritrea und Somalia nahmen nicht teil. Reunion und Sansibar waren keine Vollmitglieder der CAF und damit von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei der Auslosung im Januar 2017 wurden die teilnehmenden Mannschaften anhand eines CAF-eigenen Punktesystems in fünf verschiedene Töpfe eingeteilt. Die so ermittelten sechs schwächsten Mannschaften traten im März 2017 in der ersten Runde im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an.

Die drei Sieger der ersten Runde und die restlichen 45 höher platzierten Mannschaften waren zuvor schon im Januar 2017 in zwölf Vierergruppen gelost worden. Die zweite Runde wurde im Double-Round-Robin-Format von Juni 2017 bis März 2019 ausgespielt. Anders als 2017 wurden die Spiele des Gastgebers der Endrunde, der an der Gruppe J teilnahm, nicht mehr als Freundschaftsspiele ausgetragen, sondern regulär gewertet.

Für die Endrunde qualifizierten sich die jeweils zwölf Gruppensieger und Zweitplatzierten.

Auslosung 
Die Gruppenauslosung fand am 12. April 2019 vor den Pyramiden von Gizeh statt. Die ägyptische Mannschaft war als Gastgeber automatisch als Kopf der Gruppe A gesetzt, während Kamerun als Titelverteidiger ebenfalls in Topf 1 gesetzt war. Die restlichen Mannschaften wurden nach den jeweiligen Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vom 4. April 2019 verteilt.

Spielorte 
Im ursprünglichen Gastgeberland Kamerun sollte der Afrika-Cup in sechs verschiedenen Stadien in fünf Städten, darunter zwei Stadien in der Landeshauptstadt Yaoundé, ausgetragen werden. Drei der sechs Stadien hätten über eine Kapazität von 20.000 Zuschauern verfügt. Das größte vorgesehene Stadion war das Stade Paul Biya in der Hauptstadt Yaoundé mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern.

Nach der Neuvergabe an Ägypten wurden im Januar 2019 zunächst vorläufig acht Stadien als Spielorte genannt, darunter jeweils zwei Stadien in der Hauptstadt Kairo, in Alexandria sowie in Sues. Einen Monat später wurde die Anzahl auf sechs Stadien verringert, wobei je eine Spielstätte in Alexandria und Suez nicht mehr berücksichtigt wurde. Im März 2019 wurde das Port-Said-Stadion in Port Said mit dem größeren al Salam Stadium in Kairo ausgetauscht. Drei Stadien waren bereits Spielstätten beim Afrika-Cup 2006, das Cairo International Stadium sowie das Alexandria Stadium auch 1974 und 1986.

Fünf der sechs Stadien verfügten über eine Kapazität zwischen 15.000 und 30.000 Zuschauern. Das größte Stadion war das Cairo International Stadium in der Hauptstadt Kairo mit einer Kapazität von 75.000 Zuschauern, die kleinste Spielstätte hingegen, das Ismailia Stadium bot nur Platz für 16.000 Zuschauer.

Modus

Turnierform 
Erstmals seit dem Afrika-Cup 1996, bei dem das Teilnehmerfeld von 12 auf 16 erhöht worden ist, gab es einen neuen Modus. Gespielt wurde in sechs Vierergruppen, wobei die Gruppenersten und -zweiten und die vier besten Gruppendritten sich für das Achtelfinale qualifizierten. Die vier besten Gruppendritten spielten im Achtelfinale gegen die Gruppenersten der Gruppen A, B, C und D. Der Gruppenerste der Gruppe E spielte gegen den Gruppenzweiten der Gruppe D und der Gruppenerste der Gruppe F gegen den Gruppenzweiten der Gruppe E. Die Gruppenzweiten der Gruppen A und C sowie B und F spielten jeweils gegeneinander.

Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System weitergespielt, bei dem eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen möglich waren. Im Spiel um Platz 3 hätte bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit direkt das Elfmeterschießen folgen sollen. Die Anzahl der Spiele erhöhte sich von 32 auf 52. Die Endrunde wurde daher von drei auf vier Wochen verlängert.

Die Gruppenphase fand vom 21. Juni. bis zum 2. Juli 2019 statt, die Finalrunde begann am 5. Juli und endete mit dem Finale am 19. Juli 2019.

Platzierungsregeln 
Bei Punktgleichheit von mehr als zwei Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

1. Anzahl Punkte im direkten Vergleich
2. Tordifferenz im direkten Vergleich
3. Anzahl Tore im direkten Vergleich
4. Wenn nach der Anwendung der Kriterien 1 bis 3 immer noch zwei Mannschaften denselben Tabellenplatz belegen, werden die Kriterien 1 bis 3 erneut angewendet, jedoch ausschließlich auf die Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften

Sollte auch dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 5 bis 7 angewendet:
5. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
6. Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
7. Losziehung

Bei Punktgleichheit von nur zwei Mannschaften wurde die Kriterien 2, 3 sowie 4 nicht angewendet. Für die Bestimmung der vier besten Gruppendritten wurden bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften die Punkte 5 bis 7 angewendet.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
Die vier besten Gruppendritten spielten im Achtelfinale gegen die Gruppenersten der Gruppen A, B, C und D. Die genauen Paarungen hingen davon ab, aus welchen Gruppen sich die Dritten qualifizierten. Für jede der fünfzehn Möglichkeiten legte eine Tabelle in den offiziellen Regularien die Zuordnung wie folgt fest.

|}

Finalrunde 
In der Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Stand es nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kam es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und eventuell (falls immer noch kein Sieger feststand) zum Elfmeterschießen. Einzige Ausnahme war das Spiel um Platz 3 in dem bei einem Unentschieden direkt ein Elfmeterschießen folgten sollte.

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Torschützen 

Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turniers gelistet. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zu diesen besten Torschützen mit mindestens zwei Toren kommen 49 weitere mit je einem Tor sowie vier Eigentore.

Schiedsrichter 
Am 6. Juni 2019 benannte die CAF zunächst 26 Schiedsrichter sowie 30 Schiedsrichterassistenten für das Turnier. Da die im Mai 2019 verhängte sechsmonatige Sperre von Gehad Grisha kurz vor Turnierbeginn aufgehoben wurde, wurde er nachträglich der Schiedsrichter-Liste hinzugefügt. Jeweils drei Schiedsrichter stammten aus Ägypten und Tunesien, je zwei aus Marokko und dem Senegal. Sieben Schiedsrichter gehörten einem Verband an, dessen Mannschaft sich nicht für den Wettbewerb qualifizieren konnte.

Ab dem Viertelfinale wurde der Videobeweis eingesetzt. Der Schiedsrichter wurde dabei von einem Videoassistenten-Team unterstützt, das aus einem Videoassistenten und aus zwei weiteren Schiedsrichterassistenten bestand. Als Videoassistenten kamen neben dem Gambier Bakary Gassama auch der Niederländer Pol van Boekel und der Franzose Benoît Millot zum Einsatz.

Sowohl für das Eröffnungsspiel als auch für das Finale war der Kameruner Sidi Alioum verantwortlich.

Hauptschiedsrichter

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers (arabisch, englisch, französisch)

Einzelnachweise 

 
2019
Afrikacup
Sportveranstaltung in Kairo
Sportveranstaltung in Alexandria
Sportveranstaltung in Ismailia
Sportveranstaltung in Sues